Доменико Иерусалимский (, при рождении Самуэль Вивас (Samuel Vivas), ) — палестинский  и врач; после перехода в христианство — преподаватель еврейского языка и переводчик Евангелия и апокрифов на еврейский, а также цензор еврейских книг, возглавлявший комиссию цензуры в Мантуе.

Биография 
Родился в Сафеде (Палестина) ок. 1550 года. Учился в сафедской раввинской школе, занимаясь одновременно и медициной. Получив степень доктора и звание раввина, стал читать лекции по талмудическому праву.

Пользовался славой хорошего врача и султан Мурад III пригласил его в Константинополь на должность лейб-медика.

Впоследствии принял христианство (в Венеции 6 августа 1593), переселился в Рим и преподавал еврейский язык в . Служил цензором иудейских книг сначала в Венеции, затем в Мантуе (1595—1597), где он стоял во главе комиссии цензуры. Надо заметить, что в Мантуе ещё в 1558 году вышло первое печатное издание книги «Зоар». Цензурный список книг «Очистительный индекс» (Index expurgatorius; 1596), составленный Доменико Иерусалимским, включал, среди прочих сочинений, разъяснение основ иудаизма «Иккарим» («Корни»; 1425) авторства Иосефа Альбо.

Умер в Италии около 1620 года.

Труды 
 «Majan Gannim» — об основах христианства.
 «Sefer ha-Zikkuk» — о цензуре; рукопись хранится в библиотеке кардинала Барберини в Риме.

Перевёл на еврейский язык Евангелие и большинство апокрифов (1615—1617).

Примечания

Ссылки 

Переводчики Библии
Цензоры